

Брохоцинек — село в гміні Кондратовіце Стшелінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Брохоцинек — село в гміні Радзаново Плоцького повіту Мазовецького воєводства